Cugaru může být:

 Cugaru (město), ( – Cugaru ši) – město v Japonsku v prefektuře Aomori na severu ostrova Honšú
 Cugarský průliv, ( – Cugaru kaikjó) – průliv mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó
 Cugarský poloostrov, ( – Cugaru hantó) – poloostrov na severu japonského ostrova Honšú
 Cugaru (ARC-481) – japonská minonoska (spuštěna na vodu v roce 1955)